

Села:
 Новоданилівка — Запорізька область, Мелітопольський район
 Новоданилівка — Запорізька область, Пологівський район
 Новоданилівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Новоданилівка — Миколаївська область, Баштанський район, Вільнозапорізька сільська громада
 Новоданилівка — Миколаївська область, Баштанський район, Казанківська селищна громада

Селище:
 Новоданилівка — Миколаївська область, Баштанський район, Казанківська селищна громада